

Astronomia 
 4383 Suruga – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Giappone
 Suruga – antica provincia
 Baia di Suruga – baia di Honshū